Castello di Montebello – castello nel comune di Bellinzona, in Svizzera, sito UNESCO
 Castello di Montebello – castello nel comune di Poggio Torriana, in provincia di Rimini
 Castello di Montebello – castello nel comune di Montebello di Bertona, in provincia di Pescara
 Castello di Montebello Vicentino – castello nel comune di Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza
 Castello Beccaria (o Castello di Montebello) – castello nel comune di Montebello della Battaglia in provincia di Pavia